Козик Михайло Якимович
 Тетяна Козик
 Козик Юлія Сергіївна